Бурацкий — название населённых пунктов.

Россия 
 Бурацкий — хутор в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Бурацкий — хутор в Суровикинском районе Волгоградской области.